Albertine Agnes van Oranje-Nassau (Den Haag, 9 april 1634 — Oranjewoud, 24 mei 1696) was de vijfde dochter van stadhouder Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Mede via haar stamt het huidige Nederlandse koningshuis af van Willem van Oranje, want Willem IV, die uit de lijn van de Friese Nassaus stamde, was haar achterkleinzoon. 

Albertine Agnes trouwde op 2 mei 1652 te Kleef met de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664). Uit dit huwelijk werden geboren:

 Amalia (1655-1695), gehuwd met Johan Willem van Saksen-Eisenach (1666-1729)
 Hendrik Casimir (1657-1696), gehuwd met Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau (1666-1726)
 Sophia Hedwig (1664-1667)

Na de dood van haar man Willem Frederik in 1664 werd ze in Friesland regentes voor haar zoon Hendrik Casimir II. Tijdens het regentschap moest Albertine Agnes in 1672 het hoofd bieden aan de aanvallen van Christoph Bernhard von Galen, de bisschop van Münster.

In 1676 kocht Albertine Agnes een landgoed nabij Heerenveen, dat Oranjewoud ging heten. Ze liet hier lange lanen, singels en tuinen in barokstijl aanleggen en liet een begin maken met de bouw van een paleis, Paleis Oranjewoud, waarvan allereerst de twee vleugels werden gerealiseerd. Op dit buiten is zij overleden. Haar stoffelijk overschot werd bijgezet in de Grafkelder van de Friesche Nassaus in Leeuwarden.

Voorouders
Zie ook: Stamboom Albertine Agnes van Nassau

Externe link 
 The correspondence of Albertine Agnes van Oranje-Nassau (424 letters), Huygens ING
 Albertine Agnes van Oranje (1634-1696) (knaw.nl) 
 Albertine Agnes - De vrouw die Friesland redde | Historiek

Literatuur 

 Johanna W.A. Naber en L. de Neve, De vorstinnen van het Huis van Oranje-Nassau (Haarlem 1898).
 A.A. Kleijn, De stadhouders van Friesland uit het Huis van Nassau (Nijkerk 1904).
 J. Visser, ‘De Friese stadhouders, De Witt en de Unie’, in: J.J. Kalma en K. de Vries ed., Friesland in het rampjaar 1672. It jier fan de miste kânsen (Leeuwarden 1972) 73-91.
 F. Storto, Oranienstein. Barockschloss an der Lahn (Koblenz 1994).
 Gloria Parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649, 1651-1654, J. Visser ed. (Den Haag 1995).
 Simon Groenveld, ‘Nassau contra Oranje in de 17de eeuwse Republiek’, Jaarboek Oranje-Nassau Museum (1997) 11-53.
 Luuc Kooijmans, Liefde in opdracht. Het hofleven van Willem Frederik van Nassau (Amsterdam 2000).
 Geert H. Janssen, ‘De kunst van het kopiëren. Opdrachten van stadhouder Willem Frederik van Nassau aan Pieter Nason’, Jaarboek Oranje-Nassau Museum (2001) 36-47.
 R. Mulder-Radetzky, ‘Huizen van Albertine Agnes’, in: S. Groenveld, J.J. Huizinga en Y.B. Kuiper ed., Nassau uit de schaduw van Oranje (Franeker 2003) 99-112.
 R.E.O. Ekkart, ‘Schilders aan het hof’, in: S. Groenveld, J.J. Huizinga en Y.B. Kuiper ed., Nassau uit de schaduw van Oranje (Franeker 2003) 113-126.
 Geert H. Janssen, ‘Leven als een graaf. Het hof van Willem Frederik van Nassau als particuliere onderneming’, De Zeventiende Eeuw 20 (2004) 15-26.
 Annie Mieke Backer, Er stond een vrouw in de tuin. Over de rol van vrouwen in het Nederlandse landschap (Rotterdam 2016)
 Sunny Janssen, De vrouw die Friesland redde. Albertine Agnes en het Rampjaar 1672. (Balans, 2022). 

Huis Oranje
Nassau-, A